Forquilha kan syfta på:

Brasilien 

 Forquilha (kommun), Ceará, 
 Forquilha (ort), Ceará,